Deimos (satèl·lit), satèl·lit del planeta Mart.
 Deimos (mitologia), divinitat de la mitologia grega.